Keusche steht für:

 kleines Bauernhaus oder Kleinhaus (ohne Grundstücke) für Taglöhner in Österreich, siehe Halbbauer
 Beiname, siehe der Keusche

Siehe auch:
 Keuschheit